Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі.

Лорі Макніл і Кімберлі По виграли титул, у фіналі перемігши пару Чанда Рубін і Сандрін Тестю з рахунком 6–7(3–7), 7–5, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
Tournoi de Québec